Eboli ist 

ein Ort in der italienischen Region Kampanien, siehe Eboli (Kampanien)
der Nachname des Mafioso Thomas Eboli
der Name einer Prinzessin und Hofdame in Schillers Schauspiel Don Carlos
 zur historischen Prinzessin von Eboli siehe Ana de Mendoza y de la Cerda